La liste des sites classés des Hautes-Pyrénées  présente les sites naturels classés du département des Hautes-Pyrénées.

Liste 
Les critères sur lesquels les sites ont été sélectionnés sont désignés par des lettres, comme suit :

TC : Tout critère
A : Artistique
P : Pittoresque
S : Scientifique
H : Historique

Annexes

Notes et références

Article connexe 
 Département des Hautes-Pyrénées

Liens externes 
 

Sites classés
Aire protégée dans les Hautes-Pyrénées